Alcaria (Porto de Mós), een plaats in de Portugese gemeente Porto de Mós
Alcaria (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão
Alcaria Ruiva, een plaats in de Portugese gemeente Mértola